Příjmení Deml nosí tyto osobnosti:

 Jakub Deml (1878–1961) – český římskokatolický kněz, básník a spisovatel
 Jaroslav Deml (* 1955) – český politik ODS, v letech 2006 až 2010 primátor Pardubic

Podobné příjmení 
 Demel